Bökel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bökel (* 1946), deutscher Politiker
 Johann Bökel (1535–1605), belgischer Mediziner

Siehe auch:
 Boekel
 Böckel (Begriffsklärung)